Thomas Hart Benton (1782-1858) – amerykański polityk
 Thomas Hart Benton (1889-1975) – amerykański malarz

Zobacz też